Podrebar (Bosiljevo)
 Podrebar (Buzet)